IV. Jakab néven ismertek a következő személyek:

 IV. Jakab mallorcai király (1337–1375)
 IV. Jakab skót király (1473–1513)